ST, automobilska oznaka za Split

 Grupa ST

 Grupa ST (album)
 IATA-ina oznaka za zrakoplovnu tvrtku Germaniju

 kratica za The Secret Team, navodni savez CIA-e i američke industrije

 St, oznaka za Stantonov broj, bezdimenzijski broj

 St, oznaka za Strouhalov broj, bezdimenzijski broj

 st., oznaka za mjernu jedinicu za masu kamen

 Stokes, CGS. jedinica kinematske viskoznosti

 Structured text (ST ili STX), programski jezik

 kôd ISO 3166-1 za Svetog Tomu i Principa

 .st, vršna internetska domena za Sv. Tomu i Principa